Принц Антон-Ульріх Бернгард Фрідріх Ернст Саксен-Мейнінгенський (; 23 грудня 1919, Єна, Веймарська республіка — 20 травня 1940, Альбер, Франція) — німецький військовик.

Біографія 
Старший з чотирьох дітей принца Георга Саксен-Мейнінгенського і його дружини Клари Марії, уродженої графині фон Корфф.

Загинув у бою під час Французької кампанії. Був похований в сімейному склепі в замку Гельдбург. В 1951 році, після введення радянських військ в замок, принц був перепохований на цвинтарі Гельдбурга. В 1992 році в цій же могилі була похована його мати.

Примітки 
Учасники Другої світової війни з Німеччини
Загинули в боях Другої світової війни